Dominus (von lateinisch domus „Haus“) steht für:

 Dominus (Band), dänische Death-Metal-Band (1991–2001)
 männliches Pendant zur Domina, siehe Domina (BDSM) #Sado/Dominus
 im nachklassischen Latein der christliche Gott der Vater 

Siehe auch:
 Dominus vobiscum (christliche Akklamation)
 Domina (Begriffsklärung)